Ка́рлос Мануэ́ль Море́те Ма́рков (; 14 января 1952, Мунро, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины.

Биография 
Карлос Морете — воспитанник академии «Ривер Плейта». В основном составе «миллионеров» дебютировал в 1970 году. Ещё будучи игроком третьей команды «Ривера» Морете выделялся на фоне соперников и партнёров и за свои скоростные качества журналист Рикардо Альдао дал нападающему прозвище «Пума», под которым Морете был известен футбольной общественности до самого завершения карьеры. В 1972 году Морете впервые в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины — в турнире Насьональ он в 15 матчах забил 14 голов. Спустя два года он стал лучшим бомбардиром Метрополитано, отличившись 18 раз в 18 играх. В следующем году Морете помог «Риверу» дважды стать чемпионом Аргентины — команде покорились как чемпионат Метрополитано, так и Насьональ — в 50 матчах сезона Морете отличился 31 раз, хотя лучшим бомбардиром и не стал — оба раза бомбардирскую гонку выиграл Орасио Скотта. После этого «Пума» подписал контракт с испанским «Лас-Пальмасом».

Испанский период карьеры Морете продлился шесть лет. Аргентинец продолжал забивать большое число голов — в 147 матчах за «островитян» в Ла-Лиге он отличился 80 раз (во всех турнирах на его счету 99 голов), а наиболее успешным для «Пумы» стал сезон 1976/77, когда он забил 22 гола в первенстве Испании. В розыгрыше Кубка УЕФА 1977/78 Морете в четырёх играх забил шесть голов. Последний сезон в Испании аргентинец провёл в составе «Севильи», после чего вернулся в Аргентину.

Морете присоединился к стану злейшего врага родного «Ривера» — «Боке Хуниорс», но закрепиться в составе генуэзцев не смог по причине плохой физической формы, хотя он и стал в третий раз чемпионом Аргентины. Переход в скромный «Тальерес» из Кордовы помог нападающему вновь поймать чувство гола — за половину сезона он забил в чемпионате Аргентины 20 голов в 20 матчах, после чего получил приглашение ещё одного гранда — «Индепендьенте». До конца 1982 года он забил ещё 20 голов, установив личный рекорд результативности за календарный год (40 голов).

С «королями кубков» Морете провёл ещё один полный сезон, то есть два чемпионата (чемпионский Метрополитано, а также Насьональ 1983), после чего перешёл в «Архентинос Хуниорс», ставший последним клубом в карьере нападающего. «Красные жуки» в середине 1980-х годов выдвинулись в лидеры аргентинского футбола. Вместе с этой командой Морете ещё дважды стал чемпионом Аргентины и в 1985 году завоевал Кубок Либертадорес. По окончании сезона 1985/86 нападающий завершил карьеру.

6 февраля 1973 года Морете дебютировал в сборной Аргентины, руководимой Омаром Сивори; тренер вызвал его на две игры. После длительного перерыва в 1983 году Карлос Билардо вновь вызвал нападающего в стан «альбиселесте». Всего Карлос Морете сыграл в четырёх матчах за Аргентину и отметился одним забитым мячом.

У Карлоса есть сын Омар, родившийся в Испании.

Достижения 
 Чемпион Аргентины (6): 1975 (Метрополитано), 1975 (Насьональ), 1981 (Метрополитано), 1983 (Метрополитано), 1984 (Метрополитано), 1985 (Насьональ)
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1985
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины (3): 1972 (Насьональ) (14 голов), 1974 (Метрополитано) (18 голов), 1982 (Метрополитано) (20 голов)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Карлоса Морете 
 
 Статистика на once-onze 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова